

Astronomia 
 3420 Standish – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
 Standish – parrocchia civile del Gloucestershire
 Standish – località del Metropolitan Borough of Wigan, Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Standish – città della Contea di Cumberland, Maine
 Standish – capoluogo della Contea di Arenac, Michigan